Pine Lake kan syfta på:

Kanada 

 Pine Lake, Alberta, sjö,

USA 

 Pine Lake, Georgia, ort, DeKalb County,